Axonopsidae är en familj av kvalster. Axonopsidae ingår i ordningen Trombidiformes, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Axonopsidae 14 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Axonopsidae